

Nom de famille 
 Alice Rivaz (de son vrai nom Alice Golay) (1901-1998), une écrivaine suisse ;
 Bernard Golay (1944-2019), un journaliste français ;
 Helen Golay (née en 1931), l'une des deux criminelles américaines ayant participé aux deux  ;
 Jeanne Golay (née en 1962), une championne américaine de cyclisme sur route ;
 Marcel Golay (1927-2015), un astronome suisse ;
 Marcel Golay (1902-1989), un mathématicien et informaticien suisse ;
 Paul Golay (1861-1920), un homme politique suisse
 Roger Golay (1959-), homme politique suisse.

Autres 
 Code de Golay, un code correcteur
 Cellule de Golay, un détecteur en spectroscopie infrarouge
 Filtre électronique de Savitzky-Golay, un filtre électronique
 (3329) Golay, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes nommé d'après l'astronome Marcel Golay
 , une entreprise suisse de joaillerie